Аристиде Гуарнери (; род. 7 марта 1938, Кремона) — итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.
 
В качестве игрока прежде всего известен выступлениями за клуб «Интернационале», а также национальную сборную Италии.
 
Трёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Межконтинентального кубка. В составе сборной — чемпион Европы.

Игровая карьера

Клубная карьера 
 
Во взрослом футболе дебютировал в 1956 году, выступая за команду «Кодоньо», через год перешёл в «Комо», где провёл один сезон, приняв участие в 32 матчах чемпионата.
 
Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Интернационале», к которому присоединился в 1958 году. Сыграл за «нераззурри» следующие девять сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе «Интера», был основным игроком защиты команды. За это время трижды завоевывал титул чемпиона Италии, становился обладателем Кубка европейских чемпионов (дважды), обладателем Межконтинентального кубка (также дважды).
 
Впоследствии с 1967 по 1969 год играл в составе команд «Болонья» и «Наполи», а в сезоне 1969/70 на непродолжительное время вернулся в «Интернационале».
 
Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе из родного города «Кремонезе», за который выступал в течение 1970—1973 годов.

Выступления за сборную 
 
12 мая 1963 года дебютировал в официальных матчах в составе сборной Италии против тогдашнего чемпиона мира, Бразилии, его команда выиграла со счётом 3:0. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 5 лет, провёл в форме главной команды страны 21 матч, забив 1 гол (в 1966 году в матче против СССР в ворота Льва Яшина). В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 года в Англии, а также домашнего чемпионата Европы 1968 года, на котором итальянцы стали континентальными чемпионами.

Стиль игры 

В начале своей карьеры Гуарнери был центральным защитником, но в основном использовался в качестве либеро. Он ни разу в карьере не заработал удаление, по этой причине он был прозван «стоппер-джентльмен».

Карьера тренера 
 
Начал тренерскую карьеру сразу же по завершении карьеры игрока, в 1973 году, войдя в тренерский штаб клуба «Кремонезе» в качестве тренера одной из молодёжных команд.
 
Впоследствии работал ассистентом тренера «Сант’Анджело», а через три года вернулся в клуб, став главным тренером. В 1986 году он тренировал «Фьоренцуолу». Последним местом тренерской работы Гуанери стал «Интер», где он занимал должность помощника тренера в сезоне 1991/92.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
 Данные про игрока в «Энциклопедии футбола».

Литература 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Кремонезе»
Футбольные тренеры Италии